Ліга Умаглесі 2001—2002 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона втретє поспіль здобуло Торпедо (Кутаїсі).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Тбілісі) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Грузії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 травня 2002

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2001–2002
Грузія
Грузія
2001 у Грузії
2002 у Грузії
2001 у грузинському спорті
2002 у грузинському спорті